Мягкость — многозначный термин.
 В психологии:
 Мягкость — личностные свойства кротости и уступчивости.
 Мягкость —  приятность для восприятия органами чувств, отсутствие резкости (в форме, цвете, во вкусе и т. п)
 В лингвистике:
 Мягкость — свойства согласных звуков, образующихся в результате палатализации (смягчения).
 В технике:
 Мягкость — свойство материала обратное свойству твёрдости.
 Мягкость — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с малым содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния.
 Мягкость — способность мягкого элемента мебели для сидения и лежания деформироваться под действием нагрузок, выраженная податливостью и общей деформацией. Физиологическое ощущение мягкости элементов мебели для сидения и лежания есть ощущение давления, возникающего как ответная реакция мягкого элемента мебели на воздействие человека

Примечания